Фелькель () — немецкая фамилия. Известные носители:
Юлий Карлович Фелькель (1812—1882) — филолог, лектор немецкого языка и преподаватель классических наук в Московском университете.
Павол Фёлькель (1931—1997) — лужицкий писатель, издатель, переводчик и учёный-славист.